Эредивизи (, Почётный дивизион) — высшая футбольная лига в Нидерландах. Основана в 1956 году. В первенстве лиги участвует 18 команд. По итогам розыгрыша две или три слабейшие команды выбывают в Эрстедивизи.

Квалификация в еврокубки 
В соответствии с позицией ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА на 2021 год (7-е место), клуб-чемпион и серебряный призёр получают право участвовать в Лиге Чемпионов, первый — с группового этапа, второй — со 2-го квалификационного раунда; команда, занявшая 3-е место начинает с раунда плей-офф Лиги Европы; команда, занявшая 4-е место будет участвовать в Лиге конференций, также такую возможность получит один из клубов, занявших места с 5-го по 8-е включительно.

Достижения клубов

Чемпионы и призёры

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Список чемпионов Нидерландов на сайте RSSSF.org

 
Нидерланды